Турнир Finlandia Trophy 2017 года — двадцать второй международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском городе Эспоо на льду Метро Арены с 6 по 8 октября 2017 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду, а также среди команд по синхронному фигурному катанию. Турнир в Финляндии входит в ежегодную серию «Челленджер», это был его шестой этап.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD — Фигуристки снялись с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Синхронное катание

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Октябрь 2017 года
Спорт в Финляндии в 2017 году